Бохоль — острів на Філіппінах.
 Бохоль — провінція Філіппін.